Rampa steht für: 
 Rampa oder Rampamuffe, ein Gattungsname für Einschraubmutter

Personen:
 Franz Konstantin Rampa (1837–1888), römisch-katholischer Bischof des Bistums Chur
 Lobsang Rampa, Pseudonym des englischen Schriftstellers Cyril Henry Hoskin (1910–1981)